Riedergraben und Rieder Graben sind Gewässernamen:

 Riedergraben (Gollach), linker Zufluss der Gollach an der Kreisgrenze zwischen Hemmersheim, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim und Aub, Landkreis Würzburg, beide Bayern
 Riedergraben (Katzbach), rechter Zufluss des Katzbachs bei Unterkatzbach, Gemeinde Ramerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern, der in den Inn mündet
 Riedergraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars bei Lauffen am Neckar, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Rieder Graben (Tattenbach), rechter Zufluss des Tattenbachs bei Kirchberg, Markt Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern, der in die Rott (Inn, Neuhaus am Inn) mündet

Siehe auch:
 Riedgraben
 Riederbach
 Riedengraben
 Riederngraben